Abdulaziz Ahmad Al Masha'an Al Enezi (; Kuvaitváros, 1988. október 19. –) kuvaiti labdarúgó, az Al Qadsia középpályása.

Jegyzetek 

1988-ban született személyek
Kuvaiti labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Az 1. FK Příbram labdarúgói
Élő személyek